Евгения Соколо́ва: 
 Соколова, Евгения (1901—1920) — работница типографии в Петрограде, участница Октябрьской революции и Гражданской войны в России.
 Соколова, Евгения Павловна (1850—1925) — балерина императорских театров, педагог.